Menderes steht für:

 Menderes (Izmir), Landkreis in der Provinz İzmir
 Menderes Bağcı (Künstlername Menderes), deutscher Unterhaltungskünstler

Menderes ist der türkische Name folgender Flüsse:
 Großer Mäander (türkisch Büyük Menderes)
 Kleiner Mäander (türkisch Küçük Menderes)

Menderes ist der Familienname folgender Personen:
 Adnan Menderes (1899–1961), türkischer Politiker, Ministerpräsident
 Aydın Menderes (1946–2011), türkischer Politiker
 Etem Menderes (1899–1992), türkischer Politiker, Innen-, Verteidigungs- und Außenminister